Рајт Сити има више значења:
 Рајт Сити (Мисури)
 Рајт Сити (Оклахома)